Kalkman ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Marie Kalkman (1965–2016), niederländische Theaterleiterin und Übersetzerin
 Cornelis Kalkman (1928–1998), niederländischer Botaniker
 Monique Kalkman (* 1964), niederländische Rollstuhltennisspielerin